Hans Graf – austriacki dyrygent
 Hans Graf – austriacki pianista
 Hans Graf – niemiecki piłkarz